Brąszewice (gemeente), een gemeente in Polen
Brąszewice (plaats), een plaats in Polen